Грин, Брайан:
 Грин, Брайан Остин (род. 1973) — американский актёр.
 Грин, Брайан Рэндолф (род. 1963) — американский физик.